Гера: 

 Гера — древнегреческая богиня.

Географические названия 
 Гера (Gera) — город в Германии.
 Гера — округ в ГДР.
 Гера — река в Германии.
 Гера (Guéra) — город в Чаде.
 Гера (Guéra) — регион в Чаде.
 Гера (Guéra) — департамент в регионе Гера в Чаде.

Астрономические объекты 
 (103) Гера — астероид.

Персоналии 
 Гера — мужское имя, сокращённое от Георгий, Герман или Герасим.
 Гера — женское имя, сокращённое от Гертруда.
 Гера, Золтан (род. 1979) — венгерский футболист, полузащитник.
 Гера, Йожеф (1896—1946) — венгерский политический деятель.

Прочее 
 Гер — человек, изначально не-иудейской религии, принявший иудаизм сознательно, после возраста совершеннолетия (путём прохождения обряда гиюр).
 Гера Барберини — античная мраморная статуя II века, римская копия греческого оригинала. 
 HERA — коллайдер, ускоритель элементарных частиц.

См. также 
 Герра